DM i håndbold 1946-47 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 DM i håndbold 1946-47 (mænd)
 DM i håndbold 1946-47 (kvinder)